Дже́ннифер Энн «Дже́нни» Макка́рти (; род. , Чикаго, США) — американская актриса, фотомодель и автор нескольких книг. Свою карьеру начала в 1993 году как фотомодель журнала Playboy, а продолжила как телеведущая и актриса.

Биография

Молодость 
Маккарти родилась в США, штате Иллинойс в Вест Елсдэне, неподалёку от Чикаго. Дженни вторая из четырёх дочерей, её сёстры — Линнет, Джоан и Эми. Её двоюродная сестра — Мелисса Маккарти — известна как комедийная актриса. Дженни училась в начальной школе St. Turibius в Чикаго, а по окончании поступила в среднюю школу Mother McAuley Liberal Arts, чей школьный костюм надела для фотосъёмок в Playboy. Дженни была чирлидером в средних школах Brother Rice и St. Laurence, хотя в своей школе, по собственному признанию, была «изгоем». После окончания средней школы Дженни поступила в университет Southern Illinois University Carbondale на факультет подготовки медсестёр. Ей нужны были деньги на обучение, поэтому она решила отправить свои фотографии в журнал Playboy. Так она стала моделью.

Карьера 
В 1993—1998 годах многократно снималась для журнала Playboy. Была девушкой октября 1993 года и playmate 1994 года. С 1994 года снимается в кино и телесериалах, преимущественно во второстепенных ролях. С 2004 года — со-ведущая телешоу «The View».

Личная жизнь 
В 1999—2005 годах Дженни была замужем за актёром и режиссёром Джоном Меллори Эшером. У бывших супругов есть сын — Эван Джозеф Ашер (род. 18.05.2002). У ребёнка диагностировали аутизм, и Дженни Маккарти неоднократно (в том числе в студии Ларри Кинга и своих книгах) называла причиной аутизма вакцинацию.

С 31 августа 2014 года Дженни замужем во второй раз за певцом и актёром Донни Уолбергом, с которым она встречалась 13 месяцев до их свадьбы.

Номинации и награды 
 1997 — премия «Golden Apple Awards» в категории «Female Star of the Year».
 1999 — номинация на премию «Золотая малина» в категории «Худшая актриса второго плана» за фильм «Бейскетбол».
 2005 — номинация на премию «Дневная премия «Эмми»» в категории «Outstanding Special Class Special».
 2006 — 2 премии «Золотая малина» в категориях «Худшая актриса» и «Худший сценарий» за фильм «Грязная любовь»

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 

Лауреаты премии «Золотая малина»
Подружки года Playboy
Киноактрисы США
Выпускники Университета Южного Иллинойса в Карбондейле